Ofidousa (Οφιδούσα) ist der Name zweier unbewohnter griechischer Inseln:

 Ofidousa (Kykladen), eine Insel der Kleinen Ostkykladen, südlich von Schinousa
 Ofidousa (Sporaden), eine kleine längliche Insel westlich von Astipalea